Rodrigo Osorio puede referirse a:

 Rodrigo Osorio, noble español, miembro de la Casa de Osorio.
 Rodrigo Alfonso Osorio, futbolista salvadoreño.
 Rodrigo Osorio, más conocido como «Don Rorro», músico chileno y vocalista de Sinergia.